Wenfeng bezeichnet:

 Wenfeng (文峰区), Stadtbezirk von Anyang in der chinesischen Provinz Henan

 Wenfeng (Jishui) (文峰镇), Großgemeinde im Kreis Jishui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wenfeng (Longxi) (文峰镇), Großgemeinde im Kreis Longxi in der chinesischen Provinz Gansu
 Wenfeng (Pinghe) (文峰镇), Großgemeinde im Kreis Pinghe in der chinesischen Provinz Fujian
 Wenfeng (Wuxi) (文峰镇), Großgemeinde im Kreis Wuxi in der Stadt Chongqing, Volksrepublik China

 Wenfeng (Tongjiang) (文峰乡), Gemeinde im Kreis Tongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wenfeng (Wuyang) (文峰乡), Gemeinde im Kreis Wuyang in der chinesischen Provinz Henan
 Wenfeng (Xunwu) (文峰乡), Gemeinde im Kreis Xunwu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wenfeng (Zhushan) (文峰乡), Gemeinde im Kreis Zhushan in der chinesischen Provinz Hubei

 Wenfeng (Chongchuan) (文峰街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chongchuan von Nantong in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wenfeng (Duyun) (文峰街道), Straßenviertel der Stadt Duyun in der chinesischen Provinz Guizhou
 Wenfeng (Fenyang) (文峰街道), Straßenviertel der Stadt Fenyang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Wenfeng (Guangling) (文峰街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Guangling von Yangzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wenfeng (Kai) (文峰街道), Straßenviertel im Kreis Kai der Stadt Chongqing, Volksrepublik China
 Wenfeng (Jialing) (文峰街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jialing von Nanchong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wenfeng (Qinnan) (文峰街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qinnan von Qinzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Wenfeng (Tanghe) (文峰街道), Straßenviertel im Kreis Tanghe in der chinesischen Provinz Henan
 Wenfeng (Tinghu) (文峰街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tinghu von Yancheng in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wenfeng (Weidu) (文峰街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Weidu von Xuchang in der chinesischen Provinz Henan
 Wenfeng (Yingzhou) (文峰街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yingzhou von Fuyang in der chinesischen Provinz Anhui